Ziegelwerk steht für:

 Ziegelmauerwerk, eine Mauerwerksart aus Ziegelsteinen oder Klinker, rein technisch im Aufbau, sichtig oder imitiert
 Ziegelei, ein Betrieb zur Herstellung von Ziegeln und Backsteinen 

Siehe auch: